Juniper peut faire référence à :

 Juniper Networks, une société américaine d'équipement de télécommunication.
Juniper Time (1979), un roman de science-fiction publié en langue française sous le titre Le Temps des genévriers

Toponymes

Juniper est une communauté du Nouveau-Brunswick.

Le lac Juniper est un lac de Californie.
 Juniper Canyon Trail est un sentier de randonnée situé dans le comté de San Benito, en Californie
 Juniper Springs est un site naturel de Floride.

Patronymes 

Nicola Juniper (née en 1981), coureuse cycliste anglaise.

Voir aussi 
 Juniper, film néo-zélandais de 2021 ;
 

Homonymie de toponyme